Szczepański – polskie nazwisko, na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 31.208 osób.

osoby noszące nazwisko Szczepański:
 Aleksander Szczepański (1882-1937) – polski dyplomata
 Alfred Szczepański (1840-1909) – polski literat, publicysta, działacz społeczny
 Alfred Szczepański (1908-1954) – polski taternik
 Antoni Szczepański (zm. po 1870) – polski działacz kulturalny na Warmii
 Bernard Szczepański (1945–2018) – polski zapaśnik
 Cezary Szczepański (ur. 1957) – polski inżynier
 Czesław Szczepański (1885-1961) – polski prawnik, prezy­dent Lublina
 Franciszek Szczepański (1842-1907) – warmiński działacz społeczny, bibliotekarz
 Henryk Szczepański (1933-2015) – polski piłkarz i trener
 Jacek Szczepański (ur. 1971) – polski historyk i muzealnik
 Jakub Szczepański (ur. 1962) – polski architekt, konserwator zabytków
 Jan Szczepański (1913-2004) – polski socjolog
 Jan Szczepański (1933–2020) – polski ekonomista
 Jan Szczepański (1939-2017) – bokser polski, mistrz olimpijski
 Jan Alfred Szczepański (1902-1991) – polski pisarz, publicysta, taternik
 Jan Józef Szczepański (1919-2003) – polski pisarz, reporter, eseista, scenarzysta filmowy i tłumacz, podróżnik
 Jarosław Józef Szczepański (ur. 1950) – polski dziennikarz i publicysta ekonomiczny
 Jerzy Szczepański (ur. 1950) – polski historyk
 Józef Szczepański (zm. 1929) – lekarz, pierwszy starosta wąbrzeski
 Józef Szczepański (1922-1944) – poeta polski, żołnierz AK, uczestnik powstania warszawskiego
 Kazimierz Szczepański (1898-1923) – polski oficer 
 Lucjan Szczepański (1908-1940) – oficer Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Ludwik Szczepański (1872-1954) – polski literat i publicysta
 Maciej Szczepański (1928-2015) – dziennikarz polski, działacz PZPR
 Maciej Szczepański (1929-2020) – polski chirurg
 Marek Szczepański (ur. 1953) – polski lekkoatleta
 Marek Szczepański (ur. 1956) – polski socjolog
 Marek Szczepański (ur. 1969) – polski urzędnik państwowy
 Mieczysław Szczepański (1837–1904) – polski poseł, urzędnik
 Mieczysław Szczepański (1919-1945) – oficer Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Armii Krajowej, cichociemny
 Piotr Szczepański (ur. 1951) – polski działacz społeczny, dyplomata i inżynier
 Piotr Szczepański (ur. 1975) – polski operator, reżyser, scenarzysta
 Piotr Szczepański (ur. 1988) – polski kajakarz górski
 Ryszard Szczepański (ur. 1935) – polski lekkoatleta
 Stanisław Szczepański (1895-1973) – polski malarz i pedagog
 Stanisław Szczepański – polski profesor nauk technicznych
 Tadeusz Szczepański (1935-2016) – polski trener lekkiej atletyki
 Tadeusz Szczepański (ur. 1947) – polski historyk filmu, krytyk
 Tadeusz Szczepański (1960-1980) – działacz Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża
 Tomasz Szczepański (ur. 1964) – polski historyk i publicysta
 Walter Szczepański – polski oficer, działacz emigracyjny. 
 Wiesław Szczepański (ur. 1960) – polski polityk, członek partii SLD
 Władysław Szczepański (1877-1927) – polski duchowny i biblista
 Władysław Szczepański (ur. 1951) – polski artysta grafik
 Włodzimierz Szczepański (1898-1954) – polski adwokat, działacz związkowy
 Zbigniew Szczepański (ur. 1957) – szachista korespondencyjny, arcymistrz międzynarodowy
 Zbigniew Szczepański – lekarz, dziekan Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
 Zdzisław Szczepański (1919-1986) – polski profesor nauk technicznych
 Zygmunt Szczepański (1909-1991) – polski dyrygent